Премия Флоры () — французская литературная премия, учрежденная в 1994 году литературной группой, собиравшейся в кафе де Флор в квартале Сен-Жермен-де-Пре в Париже.

Премия, основанная по инициативе писателя Фредерика Бегбедера, присуждается молодым многообещающим писателям, отобранным членами жюри, состоящего из журналистов, и вручается в ноябре в жерманопратенском кафе де Флор.

Денежный эквивалент составляет 6 150 евро. Кроме этого лауреат получает право ежедневно в течение года выпивать в кафе де Флор пуйи-фюме из именного бокала.

Лауреаты

Ссылки 

 
 
 
 

Флора
Награды по алфавиту